Cumbalia is een geslacht van hooiwagens uit de familie Cosmetidae.
De wetenschappelijke naam Cumbalia is voor het eerst geldig gepubliceerd door Roewer in 1963.

Soorten
Cumbalia is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Cumbalia octomaculata

Cosmetidae